Цмур Ігор Іванович (* 1971) — заслужений діяч мистецтв України, директор-художній керівник Хмельницького академічного муніципального камерного хору.
 Цмур Оксана Григорівна — керівник камерного оркестру Хмельницького музичного училища імені В. І. Заремби, заслужений артист України

Примітки